«Sleeping in My Car» — песня, написанная Пером Гессле, и исполненная группой Roxette. Песня была выпущена 7 марта 1994 года в качестве первого сингла с их пятого студийного альбома «Crash! Boom! Bang!» (1994).

Несмотря на то, что успехом эта песня в США не особо пользовалась (сумев достигнуть лишь номера #50 в чарте Billboard Hot 100), тем не менее она фактически стала одним из главных хитов года во многих других странах. Так, например, она достигла номера #1 в Швеции и номера #2 в Канаде (см. раздел «Чарты»), а также вошла в топ-30 синглов в Великобритании.

История 
В буклете к сборнику лучших хитов Roxette «Don’t Bore Us, Get to the Chorus!» Гессле рассказал, что прослушивал финальный черновик альбома «Crash! Boom! Bang!» прямо перед Рождеством 1993 года и понял, что в альбоме не хватает быстрой, энергичной песни — альбом звучал «слишком по-взрослому». Группа работала весь 1993 год, в студии и на гастролях и все музыканты были очень уставшие. В расстроенных чувствах Гессле вернулся домой и в стрессе написал «Sleeping in My Car» буквально за час. Таким образом, первый сингл стал последней песней, написанной для альбома. В книге «Songs, Sketches & Reflections» Гессле пишет, что помнит, как записывал оригинальную демоверсию песни в студии EMI Studio 2 в Стокгольме с [басистом Gyllene Tider] Андершом Херрлином, в то время как Кларенс Эверман и звукоинженер Алар Суурна работали над другими песнями из альбома в соседней студии EMI Studio 1.

В момент выхода песни в 1994 году правительства некоторых стран считали текст композиции излишне вульгарным. В том числе и по этой причине видеоклип на песню считался «слишком сексуальным», поэтому он не транслировался в телеэфире некоторых стран.

В 1995 году Roxette выступали в Пекине во Дворце спорта трудящихся. Это был первый за 10 лет коммерческий концерт какой-либо западной группы, официально разрешённый правительством этой страны. Переговоры об организации концерта между менеджментом группы и министерством культуры Китая начались весной 1994 года. Перед выдачей разрешения на проведение концерта министерство потребовало прослушать весь репертуар готовящегося концерта — для этого весь сет-лист был переведён на китайский язык. Чиновники посчитали текст «Sleeping in My Car» неподходящим и попросили либо смягчить текст песни, либо исполнить отдельные отрывки на шведском языке. Roxette согласились на замену текста, но во время концерта исполнили всю песню в оригинале.

Видеоклип 
На данный сингл в Лондоне был снят видеоклип (реж. Майкл Геогеган (). Геогеган также работал над следующим клипом группы на песню «Crash! Boom! Bang!», который также снимали в Лондоне.

Список композиций 
Сингл был официально выпущен в 12 странах (Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Великобритания, США, Канада, Австралия, Япония, Филиппины и Эквадор) на разных носителях (сингл на аудиокассете, 7" виниловый сингл, CD-сингл, 3" CD-сингл [только в Японии], 12" виниловый сингл [только в Эквадоре]). Список песен отличается в зависимости от страны релиза и носителя. Полный список песен (суммарно) представлен ниже:

 «Sleeping in My Car» (3:33)
 «The Look» (MTV Unplugged) (5:11)
 «Sleeping In My Car» (The Stockholm Demo Version) (3:13)
 «Almost Unreal» (3:58)

Позиции в музыкальных чартах

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Литература 

 на английском языке

Ссылки 
 Официальный сайт группы Roxette

Синглы Roxette
Песни, написанные Пером Гессле
Синглы EMI Records